Le Conseil de la Couronne est une rencontre formelle ou informelle entre responsables politiques dans les monarchies constitutionnelles pour définir la politique menée par l'État.

Cette rencontre peut désigner :
 le Conseil de la Couronne de l'Empire austro-hongrois, réunissant les ministres communs, des membres des gouvernements autrichiens et hongrois, ainsi que les principaux responsables de l'Armeeoberkommando (AOK), structure de commandement de l'armée commune, si l'ordre du jour relève de leur compétence ;
 le Conseil de la Couronne du royaume de Prusse, réunissant les principaux ministres du cabinet prussien, autour du roi de Prusse et du ministre-président ;
 le Conseil de la Couronne du royaume de Bavière, réunissant le roi et ses principaux ministres ;
 le Conseil de la Couronne de l'Empire allemand, réunissant de façon informelle des responsables politiques convoqués par l'empereur pour définir la politique allemande ;
 le Conseil de la Couronne de l'Empire éthiopien, organe constitutionnel qui conseille l'empereur d'Éthiopie et, depuis la fin de la monarchie, le prétendant au trône ;
 le Conseil de la Couronne du royaume de Belgique, organe consultatif se composant des ministres d’État, sous la présidence du roi des Belges ;
 le Conseil de la Couronne de la principauté de Monaco, organe de conseil du prince de Monaco pour l'exercice de certaines compétences.

Monarchie